'Элитный раунд чемпионата Европы по футболу среди юношей 2014 стал вторым раундом отборочного турнира к финальному стадии.

27 команд начали выступление в первом раунде плюс Испания, которая автоматически получила путевку в элитный раунд. Они были поделены на 7 групп по 4 команды, в которых сыграли между собой по одному матчу дома и на выезде, одна из команд в каждой группе приняла у себя матчи группы. Команды, занявшие 1 место в каждой группе, прошли в финальный раунд. Жеребьевка квалификационного раунда прошла 28 ноября 2013 в Ньоне, Швейцария. Матчи прошли в мае-июне 2014 года.

Жеребьевка 
Команды, участвующие в этом раунде, поделены на 4 корзины. Команды, игравшие между собой в квалификационном раунде, не могут играть между собой в элитном.

Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Дележ очков 
В случае, если две или более команды набрали одинаковое количество очков, используются следующие критерии:

1)количество очков в матчах между этими командами

2)разница мячей в матчах между этими командами

3)количество голов в матчах между этими командами

если две команды имеют одинаковые критерии 1-3, производится их пересчет между этими командами(если дележ был между 3 или 4 командами). Если это не дало результат, то используются:

4)разница мячей во всех матчах

5)количество голов во всех матчах

6)жеребьевка

Если команды играют свой матч в группе в конце и делят после него первое место, имея равное количество забитых и пропущенных голов, сыграв в матче вничью, и при этом их никто не может догнать или обогнать, проводится серия пенальти.

Группы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Квалифицировашиеся сборные

Примечания 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)